Bertrand Besancenot (1952-), diplomate français ;
 Jean Besancenot (1902-1992), photographe, peintre, dessinateur et ethnologue français ;
 Olivier Besancenot (1974-), homme politique français.